Detta är en lista över 32 kommuner i det franska utomeuropeiska departementet (département d'outre-mer (DOM)) Guadeloupe.

Tidigare kommuner, före 22 februari 2007:

Guadeloupe
Kommuner Guadeloupe